Sanering betyder göra ren, göra frisk av latin sano = sund.

Sanering kan avse:

 Sanering (stadsplanering) – inom byggnadstekniken en genomgripande förnyelse av en eller flera byggnader eller hela stadsområden som även kan inkludera rivning.

Sammansättningar
 Marksanering – efterbehandling av förorenad mark
 Oljesanering – återställandet av vatten och markområden som förorenats genom oljeutsläpp
 Skuldsanering – en skuldsatt person, helt eller delvis, befrias från skyldigheten att betala sina skulder
Asbestsanering - sanering av asbestfibrer från material i samband med rivning. Vanligast i eternitskivor/eternitplattor.
Elektroniksanering - görs på el- och elektronikkomponenter efter vatten-/brandskada, nedsmutsning.
Klottersanering - görs främst i kombination med kemikalier och högtrycksvatten.
Radonsanering - den tyngsta ädelstenen, bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.
Mögelsanering - kan göras med olika tekniker såsom foggning och fungicisbehandling. I många fall rivs de utsatta delarna i fastigheten.
PCB-sanering - polyklorerade bifenyler, består kemiskt av två bensenringar mättade med klor. Svårnedbrytbart.
Ventilationssanering - rengöring av ventilationen kan förbättra luftkvaliteten i fastigheter, lokaler etc.

Referenser